Anežka Kristýna Rakouská (německy Agnes von Österreich, 14. prosince 1928, Persenbeug – 17. dubna 2007, Vídeň) byla členka toskánské linie habsbursko-lotrinské dynastie, arcivévodkyně, rakouská, uherská, česká a toskánská kněžna. Byla pravnučkou císaře Františka Josefa I.

Rodina 
Narodila se jako druhé dítě a nejstarší dcera arcivévody Huberta Salvátora Rakousko-Toskánského a jeho manželky knížezny Rosemary ze Salm-Salmu. Při křtu dostala jméno Anežka Kristýna Františka Karoláína Terezie Rafaela Jana Magdaléna Huberta Josefa Ignácie (Agnes Christina Franziska Karoline Theresia Raphaela Johanna Magdalena Huberta Josepha Ignatia).

Manželství a potomci 
Dne 17. února 1949 se v zámku Persenbeug vdala za knížete Karla Alfréda z Lichtenštejna druhého nejstaršího syna knížete Aloise Adolfa z Lichtenštejna a jeho manželky arcivévodkyně Alžběty Amálie Habsbursko-Lotrinské. Mezi návštěvníky svatby patřil i lichtenštejnský kníže František Josef II. Spolu měli 7 dětí:

 Princ Dominik Volkmar Hubert Alois Maria Joseph Thaddäus Thomas Paulus Karl Ignatius Silverius (20. června 1950 – 20. září 2009), sňatek s Evou Marií Löschovou dcerou Otto Lösche a jeho manželky baronky Hildegardy von Felder.
 Princ Andreas Duarte Emanuel Ulrich Benedikt Joseph Maria Karl Rafael Ignatius Mathias Paulus (25. února 1952 – dosud), sňatek se Silvií Prieto y Figueroa dcerou Luise Prieto y Calle a jeho manželky Olimpie Figueroa
 Princ Gregor Heinrich Augustinus Judas Thaddäus Joseph Maria Pius Paulus Antonius Stephan Salvator (18. dubna 1954 – dosud)
 Princezna Alexandra Maria Christina Aloisia Ulrike Henriette Agnes Ignatia Pia Gabriela Anastasia (25. prosince 1955 – 27. února 1993), sňatek s Hansem Lovrekem synem Heriberta Lovreka a jeho manželky Pauline Lerner
 Prinezna Maria Pia Ludovika Ulrika Elisabeth Paschaline Katharina Ignazia Lucia Johanna Josefa (6. srpna 1960 – dosud), sňatek s Maxem Alexanderem Kothbauerem
 Princezna Katharina Maria Christina Henriette Valerie Agnes (27. ledna 1964 – dosud), sňatek s Jeremym Keltonem synem Michaela Keltona a jeho manželky Joanna Peel, podruhé s Andrewem Duncanem Gammonem
 Princezna Birgitta Ulrike Rosa Marie Elisabeth Aloisia Hermenegilde (13. dubna 1967 – dosud), sňatek s Ottou hrabětem Jankovich-Bésán de Pribér, Vuchin et Duna-Szekcsö

Zemřela 17. dubna 2007 ve Vídni.

Tituly a oslovení 
 14. prosince 1928 - 17. února 1949: Její císařská a královská Výsost arcivévodkyně a princezna Anežka Kristýna Rakouská, princezna Toskánská, Uherská a Česká
 17. února 1949 - 17. dubna 2007: Její císařská a královská Výsost princezna Anežka Kristýna Lichtenštejnská

Vývod z předků

Reference 

Anežka Kristýna Rakouská
Anežka Kristýna Rakouská
Rakouské princezny
Lichtenštejnské princezny
Narození v roce 1928
Narození 14. prosince
Narození v Dolních Rakousích
Úmrtí v roce 2007
Úmrtí 17. dubna
Úmrtí ve Vídni
Ženy